JET es un acrónimo que puede hacer referencia a:

 Joint European Torus, un reactor de fusión.
 Journal of Economic Theory, revista científica de teoría económica.
 Japan Entertainment Television, una estación de televisión de Taiwán que transmite programas relacionados con los aspectos de la cultura japonesa.

Acrónimos

nl:JET